O Cine-Teatro Bradford Odeon foi um espaço cultural localizado na cidade de Bradford, Inglaterra.

História

O prédio foi construído  como "New Victoria Cinema" (1950: Gaumont, 1969: Odeon). No palco do Gaumont/Odeon ocorreram grandes shows, como os do Rolling Stones, Tom Jones, Beatles, o barítono Harold Williams, a tenora Liza Nash, a Black Dyke Mills Band e muitos outros famosos nomes ao longo de décadas.

Reestruturado e aberto novamente como cinema alguns anos depois, o Bradford Odeon fechou as portas, definitivamente, no ano de 2000, ficando, assim, o prédio totalmente abandonado.

Cinema da Inglaterra
Bradford (West Yorkshire)